Agence nationale pour l'emploi peut faire référence à :
 Agence nationale pour l'emploi (ANPE), établissement public béninois ; 
 Agence nationale pour l'emploi (ANPE), établissement public burkinabé ; 
 Agence nationale pour l'emploi (ANPE), ancien établissement public français, devenu Pôle emploi en 2008 ; 
 Agence nationale pour l'emploi (ANPE), établissement public malien ; 
 Agence nationale pour l'emploi (ANPE), établissement public togolais.

Agence nationale pour l'emploi, accompagné de qualificatifs complémentaires, peut faire référence à :
 Agence nationale pour l'emploi des jeunes (ANAPEJ), établissement public mauritanien ;
 Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI), établissement public tunisien ; 
 Agence nationale pour l'emploi des jeunes (ANEJ), ancien établissement public sénégalais, remplacé en 2014 par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes.

On rencontre également d’autres appellations combinant « agence nationale » et « emploi », et notamment : 
 Agence nationale de l’emploi (ANEM), établissement public algérien ;
 Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), établissement public marocain.

Agence nationale pour l'emploi est également la traduction en français du nom de plusieurs établissements de pays non-francophones.